Andy Böhme (Salzwedel, 1970. április 26. –) német szkeletonversenyző. A szkeleton-világbajnokságon 1999-ben ezüstérmet, egy évre rá aranyérmet szerzett.

Források 
Adatlapja

1970-ben született személyek
Salzwedeliek
Német sportolók
Élő személyek